Noors voetbalelftal onder 17 (mannen)
 Noors voetbalelftal onder 17 (vrouwen)